Великі Грабічани — населений пункт у Хорватії, в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі громади Расіня.
 Малі Грабичани — населений пункт у Хорватії, в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі громади Соколоваць.